Taymans est le patronyme de plusieurs personnes :

 André Taymans (1967) - auteur belge de bandes dessinées

 Cédric Taymans (1975) - judoka belge

Voir aussi 
 Maison-atelier d'Édouard Taymans, immeuble construit à Ixelles (Région de Bruxelles-Capitale, Belgique) en 1906 et 1912 par l'architecte Paul Hamesse en style art nouveau.